La 23 édition de l'Universiade d'été, compétition internationale universitaire multi-sports, s'est déroulée du 15 août au 20 août 2005 à Izmir, en Turquie.  athlètes issus de 132 nations ont pris part aux différentes épreuves réparties dans 14 sports.

Disciplines 

Les sports disputés sont les suivants :  
Athlétisme (résultats détaillés)
Basket-ball
Escrime
Football
Gymnastique artistique 
Gymnastique rythmique
Lutte
Natation
Plongeon
Taekwondo
Tennis
Tir à l'arc
Voile
Volleyball
Waterpolo

Tableau des médailles

Liens externes 
 Site officiel de la  universiade d'été